Тимоти Черуйот (, род. 20 ноября 1995 года) — кенийский легкоатлет, специализируется в беге на средние дистанции. Чемпион мира 2019 года в беге на 1500 метров. Двукратный призёр чемпионатов Африки.

Биография 
В 2016 и 2018 году кенийский спортсмен дважды становился вице-чемпионом Африки в беге на 1500 метров.

На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Лондоне, он стал вторым, завоевав серебряную медаль и показав результат 3.33,99

6 октября 2019 года Тимоти Черуйот в Дохе стал чемпионом мира в беге на 1500 метров, показав результат 3.29,26.

Персональные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Кении
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике